Die Strachan Open waren ein Snooker-Turnier der Saison 1991/92, die vom 2. bis 7. März 1992 ausgetragen wurden. Das Turnier wurde neu ins Leben gerufen, weil die Profiorganisation WPBSA nach der Öffnung der Profitour weitere Ranglistenturniere etablieren wollte. Strachan, der führende Tuchhersteller für Billardtische, konnte als Sponsor gewonnen werden. Als Austragungsort wurde das Thornbury Leisure Centre in Thornbury in der Nähe von Bristol gewählt. Die südwestenglische Großstadt Bristol hatte mit dem Professional Players Tournament 1983 auch schon ein Ranglistenturnier beherbergt.

In Abwesenheit der ersten 3 der Weltrangliste erreichte der topgesetzte Engländer John Parrott das Finale. Sieger wurde aber der aufstrebenden Thailänder James Wattana, der das Endspiel mit 9:3 gewann. Es war sein erster Turniergewinn bei einem Ranglistenturnier.

Das Turnier war aufgrund der geringeren Wertigkeit von den Topspielern nicht angenommen worden und wurde deshalb wieder eingestellt. Mit der Strachan Challenge schuf man aber in der folgenden Saison gezielt eine Möglichkeit für die niedriger platzierten Spieler, um eine reduzierte Zahl von Weltranglistenpunkten zu spielen.

Hauptturnier 
Die 32 in der Weltrangliste am höchsten platzierten Spieler waren für die erste Runde gesetzt, 32 weitere Spieler, die aus der Qualifikation hervorgegangen waren, wurden ihnen für die erste Runde zugelost. Bis zum Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 (5 Gewinnframes) gespielt. Ungewöhnlich war, dass sowohl die beiden Halbfinals als auch das Finale auf 9 Gewinnframes (Best of 17) gespielt wurden.

Finale

Quellen 

1992
Snookerveranstaltung 1992